Сан-Марино принимало участие в Зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари (Канада), но не завоевало ни одной медали.

Результаты

Горнолыжный спорт

Лыжные гонки

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com

1988 год в Сан-Марино
Страны на зимних Олимпийских играх 1988 года